Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Central New York 1975, facente parte del Women's International Grand Prix 1975, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Virginia Wade 6-0, 6-1.

Teste di serie 
 Chris Evert (Campionessa)
 Martina Navrátilová (quarti di finale)
 Virginia Wade (finale)
 Margaret Court (semifinali)
 Julie Heldman (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Central New York 1975